Гренаде́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Гренадерская улица — улица в Севастополе.

Россия 
 Гренадерская улица — улица Краснодаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Гренадерская улица — улица на Выборгской стороне.
 Гренадерская улица — улица в Пушкине.

См. также 
 Гренадерский мост